Autostrada A23 (Austria)
 Autostrada A23 (Francja)
 Autostrada A23 (Niemcy)
 Autostrada A23 (Włochy)